Serripes är ett släkte av musslor. Serripes ingår i familjen hjärtmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hjärtmusslor
Serripes